Bültemann ist der Familienname folgender Personen:

 August Bültemann (1877–1943), deutscher Ingenieur
 Hans W. Bültemann (1922–2009), deutscher Mineraloge, Lagerstättenkundler und Prospektor